World of Coca-Cola ist der Name folgender Museen:

 World of Coca-Cola (Atlanta) in Atlanta, Georgia, gegründet 2007
 World of Coca-Cola (Las Vegas) in Las Vegas, Nevada, gegründet 1998